Apostel (von griechisch απόστολος ‚Gesandter‘) steht für:

 Apostel, die Gesandten Christi im Neuen Testament
 Apostel#Das Apostelamt, Stufe in der Hierarchie bestimmter Kirchen
 Apostel!, US-amerikanischer Film von Robert Duvall (1997)
 Apostel (Schiffbau), Bugholz im Schiffbau
 Apostel Baha’u’llahs, Anhänger Baha’u’llahs
 Apostel, Pulverflaschen, siehe Bandelier
 Apostel-Inseln, Inselgruppe im Indischen Ozean, siehe Îlots des Apôtres

Apostel ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Apostel (1935–2022), deutsche Politikerin
 Hans Erich Apostel (1901–1972), deutscher Komponist
 Leo Apostel (1925–1995), belgischer Philosoph
 Marie-Luise Apostel (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Rudolf Apostel (* 1932), deutscher Politiker (SPD)
sowie
 Apostel von Buchau, Bürgermeister der Reichsstadt Buchau und Fischer

Siehe auch:
 Der Apostel
 Die Apostel, hessische Schlagerband (Zieh dich aus kleine Maus), siehe Die 4 Apostel
 Zwölf Apostel (Begriffsklärung)
 Apostelkirche, Name von Gotteshäusern
 Apostelhaus
 Apostol
 Apostoli
 Apostolos
 apostolisch